Apex Predator – Easy Meat — пятнадцатый студийный альбом британской грайндкор-группы Napalm Death, выпущен 26 января 2015 года на лейбле Century Media.

Релиз 
В октябре 2014 в пресс-релизе группа сообщила о работе над новым альбомом и огласила названия некоторых песен. Песня «Cesspits» стала первой песней, которую услышала публика, также песня дебютировала в журнале «Terrorizer» в ноябре 2014. В декабре 2014 группа огласила список композиций и обложку альбома. В январе 2015 песня «How the Years Condemn» стала доступна для прослушивания онлайн на сайтах «Stereogum» и «Metal Hammer».

Лейбл Century Media выпустил альбом в разных странах между 26 и 30 января на CD, виниле и MC в разных изданиях и с разными бонус-треками, плакатами и расширенными буклетами, в зависимости от издания.

Альбом получил после выхода много позитивных отзывов критиков. Отмечалось его относительно экспериментальное для грайндкора звучание. В частности, Metacritic присвоил ему 89 баллов из 100.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Napalm Death
Альбомы Century Media Records